William Adams – angielski żeglarz
 William James Adams Jr. – amerykański raper
 William Wirt Adams